Copa Sudamericana 2007 var den sjätte upplagan av turneringen. Alla länder i CONMEBOL skickade representationslag, där alla länder fick två platser var förutom Argentina och Brasilien. Argentina fick sex platser och Brasilien fick åtta platser tilldelade sig. Tre lag från Mexiko (varav ett som regerande mästare) och ett från USA bjöds även in till turneringen.

Argentina fick två direktplatser till åttondelsfinalen, dessutom fick de regerande mästarna, Pachuca, en plats i åttondelsfinalerna. Dessutom fick de tre övriga inbjudna lagen direktplatser till åttondelsfinalerna.

Preliminära omgångar
Två preliminära omgångar spelades med alla deltagande lag förutom två lag från Argentina (Boca Juniors och River Plate), laget från USA (D.C. United) samt de tre lagen från Mexiko (Pachuca, Guadalajara och América). Alla argentinska och brasilianska klubbar som skulle spela de preliminära omgångarna fick gå in i den andra preliminära omgången.

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Källor

2007 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2007
2007